Die If Stockholm Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Oktober 2008 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Moskau der Kremlin Cup und in Wien die Bank Austria TennisTrophy gespielt. Ersterer zählte genau wie das Turnier in Stockholm zur Kategorie der International Series, während das Turnier in Wien zur höher dotierten Kategorie International Series Gold zählte.

Ivo Karlović war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr jedoch nicht zum Turnier antrat. Im Finale siegte der Setzlistenerste David Nalbandian in drei Sätzen mit 6:2, 5:7, 6:3 gegen den an vier gesetzten Lokalmatadoren Robin Söderling und gewann damit seinen neunten Titel seiner Karriere und den zweiten des Jahres. Im Doppel waren Jonas Björkman und Max Mirny im vorherigen Jahr erfolgreich. Nur Björkman trat erneut mit einem neuen Partner (Kevin Ullyett) an und schaffte es seinen Titel zu verteidigen. Im Finale setzte sich die Paarung gegen Johan Brunström und Michael Ryderstedt mit 6:1, 6:3 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 692.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 713.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 4. bis 6. Oktober 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Stockholm